Az alábbi családfa az Arany Horda kánok családi kapcsolatait hivatott tartalmazni. A leszármazási tábla több késői kánt nem tartalmaz, mivel még vitatott a rokonságuk.

Nyugati rész – Kék Horda

Keleti rész

Csokra, Dervis, Haddzsi Mohammed és I. Szjed Ahmed származása bizonytalan.

Jegyzetek

Források
http://steppeasia.pagesperso-orange.fr/genealogie_gengis_khan.htm
http://www.hrono.ru/geneal/mongoly/geanl_chx_5.php fordítás: 
http://www.hrono.ru/geneal/geanl_chx_11.html fordítás: 
http://www.friesian.com/mongol.htm#gold

Kapcsolódó szócikkek 
Az Arany Horda kánjainak listája

Uralkodói családfák